1981 – czternasty sezon Estońskiej Formuły 3.

O mistrzostwie decydował rozgrywany 23 maja wyścig na torze Bikernieki, który wyłaniał również mistrza Litwy i mistrza Łotwy. Jego zwycięzcą i mistrzem Estonii został Avo Soots (Estonia 20).

Wyniki wyścigu na torze Bikernieki

Klasyfikacja mistrzostw Estonii

Przypisy 

1981
1981 w sportach motorowych
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019